Libinia är ett släkte av kräftdjur. Libinia ingår i familjen Pisidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Libinia